2 miejscowości w Polsce: 
 Gulbity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Gulbity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg